Ibrahima Sidibé (n. 1980), calciatore senegalese
 Ibrahima Sidibé (n. 1995), cestista maliano naturalizzato francese